Embley steht für:

 Embley Park, Landhaus in der Grafschaft Hampshire, England

Embley ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Embley (Thomas Martin Embley; * vor 1983), britischer Mikrobiologe